Émile Chartier peut désigner :
 Émile Chartier (1868-1951) dit Alain, un philosophe français ;
 Mgr Émile Chartier (1876-1963), un prêtre catholique et critique littéraire canadien.